Schummel ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Gottlieb Schummel (1748–1813), deutscher Schriftsteller
 Theodor Emil Schummel (1786–1848), deutscher Entomologe

Siehe auch:
 Schummeln